Schultes puede hacer referencia a:
 Josef August Schultes (1773-1831), médico, naturalista, y botánico austriaco cuya abreviatura de autor es Schult.
 Julius Hermann Schultes (1804-1840), botánico y médico austriaco, hijo del anterior, cuya abreviatura de autor es Schult.f.
 Richard Evans Schultes (1915-2001), científico estadounidense.